Реш може бити:
 Реш (слово)  - реш двадесето слово јеврејског алфабета
 Реш (број)  - реш је у јеврејском начину биљежења бројева, ознака за број 200
 Реш (придев)  - реш значи који је добро печен, хрскав